(520) Франциска () — астероид главного пояса, который входит в состав семейства Эос. Он был открыт 27 октября 1903 года немецкими астрономами Максом Вольфом и Паулем Гёцем в обсерватории Хайдельберг.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет
 Семейства астероидов

Ссылки

Примечания 

Астероиды Главного пояса
Семейство Эос
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды, открытые Паулем Гёцем